Nøvling Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Nøvling Kirke (Herning Kommune) – en kirke i Nøvling Sogn i Herning Kommune
 Nøvling Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Nøvling Sogn i Aalborg Kommune